Лорд Џим је реч која може да се односи на:

 Књижевност 
 Лорд Џим -  роман који је написао Џозеф Конрад, први пут објављен на изворном енглеском језику и часопису »Блеквудс« од октобра 1899. до новембра 1900. године.

 Филм 
 Лорд Џим (филм из 1925) - филм режисера Виктора Флеминга.
 Лорд Џим (филм из 1965)' - филм режисера Ричарда Брукса, са Питером О’Тулом као Лордом Џимом